La Cuchara kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 La Cuchara, Oaxaca, ort, Santiago Ixtayutla, 
 La Cuchara, Aquila, ort, 
 La Cuchara, Apatzingán, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar